Hoxie – città dell'Arkansas
Hoxie – città del Kansas